Die Saison 1982/83 war die 40. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen 
Im Vergleich zur vorangegangenen Saison gab es folgende Veränderungen: Der sportlich abgestiegene Club Deportivo Tampico wurde von der Gewerkschaft der Erdölarbeiter übernommen und in den Tampico-Madero FC umgewandelt. Um ihn in der höchsten Spielklasse zu halten, wurde die Lizenz des Club Atletas Campesinos übernommen, der die Liga stattdessen – im Austausch mit dem sportlichen Aufsteiger CF Oaxtepec – verlassen musste. Ferner erhielt Atlético Español nach elf Jahren seinen ursprünglichen Namen zurück und spielte ab dieser Saison wieder unter der Bezeichnung Club Necaxa.

Turniermodus 
Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Ebenfalls in einem Finale standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die während der gesamten Saison die wenigsten Punkte (jeweils 30) verbuchen konnten. In diesen Finalspielen, in denen es um den Verbleib im Oberhaus ging, konnte sich Atlético Morelia gegen den CD Zacatepec durchsetzen.

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
Im Halbfinale kam es zum Súper Clásico del Fútbol Mexicano, in dem der Club América als klarer Favorit galt. Immerhin hatten die Americanistas die Saison als Súperlíder (mexikanische Bezeichnung für den Tabellenführer) mit der beeindruckenden Bilanz von 61–15 Punkten abgeschlossen (mit 14 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atlante und 21 Punkten Vorsprung auf den Club Deportivo Guadalajara) und bereits beide Begegnungen mit dem Erzrivalen in der Punktspielrunde jeweils 2:0 zu ihren Gunsten entschieden. Nach dem Hinspiel, das die Americanistas im Estadio Jalisco von Guadalajara mit 2:1 zu ihren Gunsten entschieden hatten, galt ihre Finalteilnahme schon so gut wie sicher, waren sie doch in der laufenden Saison im heimischen Aztekenstadion mit der beeindruckenden Bilanz von 17 Siegen und 3 Remis ungeschlagen. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging das Team aus Guadalajara durch Treffer von „Snoopy“ Pérez und Demetrio Madero mit einer 2:0-Führung in die Pause. Als Samuel Rivas kurz vor Spielende der Treffer zum 3:0-Endstand gelang, lagen die Nerven beim Club América blank und es entwickelte sich auf dem Spielfeld einer der unschönsten Tumulte in der Geschichte des mexikanischen Fußballs.

|}

Finale 
Zum unglücklichen Helden beim Club Deportivo Guadalajara avancierte ihr langjähriger Innenverteidiger Demetrio Madero. Nachdem ihm im Hinspiel noch der Siegtreffer zum 2:1 gelungen war, unterlief ihm im Rückspiel das spielentscheidende Eigentor, durch das das anschließende Elfmeterschießen erforderlich wurde. Bei diesem konnte er den letzten Schuss nicht im Tor unterbringen, wodurch seine Mannschaft das Meisterschaftsfinale letztendlich mit 6:7 verlor.

|}

Relegationsrunde 
Die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten (jeweils 30) bestritten am Saisonende die Relegationsspiele um den Klassenerhalt. Nachdem beide ihr Heimspiel mit jeweils mit zwei Toren Vorsprung gewonnen hatten, wurde ein drittes Spiel erforderlich. Dieses wurde im Aztekenstadion ausgetragen und von Atlético Morelia durch ein spätes Tor von Jacinto Ambríz (81. Minute) mit 1:0 gewonnen.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1982/83 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982/83